Edwin Teodor Płażek (1842-1925), urzędnik, poseł
 Edwin Stefan Płażek (1898-1964), chemik